Sârca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sârca (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Sârca (Prahova), Dorf im Kreis Prahova

Siehe auch:
 Sarca
 Zarka